86 - o ano 86 d.C
86 (número)
86 (canção)

0086